Glaswein heißen folgende geographische Objekte:

 Glaswein (Gemeinde Großmugl), Ortschaft von Großmugl, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Schloss Glaswein, Jagdschloss bei  Großmugl, Niederösterreich